Malmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Malmsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (11,2 ha)
Malmsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (19 ha)
Malmsjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun, 
Malmsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (12,9 ha)
Malmsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (9,56 ha)
Malmsjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (10,9 ha)
Malmsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (71,1 ha)
Malmsjön (Ytterenhörna socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (98,1 ha)
Malmsjön (Grödinge socken, Södermanland), sjö i Botkyrka kommun,  (84 ha)
Malmsjö gård (äldre namn Malma), herrgård i Grödinge socken, Botkyrka kommun, 
Malmsjön (Länna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun och Österåkers kommun,  (6,34 ha)
Malmsjön (Össeby-Garns socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun,  (23 ha)
Malmsjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun och Sundsvalls kommun,  (37,3 ha)
Malmsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,97 km²)

Naturreservat
 Malmsjöns naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun och Österåkers kommun

Finland
 Malmsjön, Sibbo – en vik i Nyland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn